Гран-при Мальты 1996 (, также известен как Rothmans Malta Grand Prix 1996 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 8 по 13 октября 1996 года в Марсаскале (Мальта). Победителем турнира стал Найджел Бонд, обыгравший в финале Тони Драго со счётом 7:3.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Джо Свэйл 5:0 Алекс Борг  
 Ален Робиду 5:3 Симон Камиллери  
 Марк Уильямс 5:3 Пол Мифсуд  
 Джо Грек 5:3 Вилли Торн

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org  

1996 год в снукере
Malta Grand Prix